Erba di San Giovanni è il nome comune usato per due piante
Hypericum perforatum  – pianta officinale del genere Hypericum
Sedum  – genere di piante succulente della famiglia delle Crassulaceae